Vedbæk ist

 der dänische Name für die deutsche Ortschaft Wittbek in Schleswig-Holstein
 der Name einer dänischen Ortschaft in der Rudersdal Kommune, siehe Vedbæk (Rudersdal)